Die Canadian Professional Championship 1986 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste im Rahmen der Saison 1986/87. Das Turnier wurde im August 1986 im Snooker Canada Sports and Social Club im kanadischen Toronto ausgetragen. Sieger wurde Cliff Thorburn, der im Finale Jim Wych besiegte. Wych gelang mit einem 129er-Break das höchste Break des Turnieres, es war zugleich das einzige Century Break.

Preisgeld 
Weiterhin hatte das Turnier keinen Sponsor. Trotzdem zahlte man die Rekordsumme 12.900 Pfund Sterling, von der jeder Teilnehmer etwas abbekam, die aber zu gut einem Drittel an den Sieger ausgezahlt wurde.

Turnierverlauf 
Erneut nahmen 13 Spieler am Turnier teil. Wie bereits im Vorjahr waren drei Spieler für das Viertelfinale gesetzt, wovon diesmal Cliff Thorburn, Kirk Stevens und Jim Wych profitierten. Alle anderen Spieler starteten in der ersten Runde ins Turnier. Während das Turnier in seiner Gesamtheit betrachtet im K.-o.-System ausgetragen wurde, fand jedes einzelne Spiel im Modus Best of 11 Frames statt.

Finale 
Cliff Thorburn war beinahe schon ein Dauergast im Finale der Canadian Professional Championship, für ihn war es die vierte Finalteilnahme bei fünf gespielten Ausgaben. Diesmal besiegte er zunächst Gerry Watson und dann Frank Jonik, ehe im Finale Jim Wych wartete. Wych hatte bereits bei der Erstausgabe 1980 im Finale gegen Thorburn verloren, nun versuchte er nach Siegen über Bernie Mikkelsen und Kirk Stevens erneut sein Glück. Allerdings hatte er kaum eine Chance und Thorburn gewann mit 6:2 seinen vierten Titel.

Einzelnachweise 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Toronto